Novela ima več pomenov:
 novela (književnost) (književna zvrst)
 novela (pravo) (dodatek k zakonu)